Jack Johnson – bokser, mistrz świata wagi ciężkiej
 Jack Johnson – hawajski muzyk bluesowy
 Jack Johnson – amerykański hokeista
 A Tribute to Jack Johnson – album Milesa Davisa